Ми́рко Бо́гович (; 2 февраля 1816, Вараждин — 4 мая 1893, Загреб) — хорватский , ,  и политик. Один из главных деятелей хорватского национального возрождения эпохи иллиризма.

Биография 
Образование получил в военном училище в Петроварадине, продолжил учёбу в г. Сомбатхей и Загребе.

В 1840 году служил комиссаром бана Елачича в Юрополе, потом был членом рейхсрата, в 1850 году оставил государственную службу. Участвовал, как политик и писатель, во всех крупнейших предприятиях хорватов.

После революции 1848 года, в которой М. Богович играл роль народного лидера, всецело отдался литературе.

Во время реакционного режима А. фон Баха в 1850-х годах М. Богович был центральной фигурой хорватской литературы в Австрийской империи.

В 1852 году издавал политический журнал «Neven», но в 1853 г. был посажен в тюрьму.

С 1860 года направление Боговича изменилось: из врага мадьяр он стал приверженцем политики примирения, программу которой разработал в 1861 году в брошюре «Programm uber den Wiederanschluss Croatiens u. Slavoniens an Ungarn».

Творчество 
Один из основателей хорватской новеллы («Приповиести»).

Своё литературное творчество начал в журналах «Кроация» и «Иллирийская денница», затем выпустил два тома лирических стихотворений: «Ljubice» (1844) и «Smilje и Kovilje» (1847), а также политические стихотворения: «Domorodni glasi» («Звуки родины», 1848), написал исторические повести «Pripoverti» (1860), драмы: «Frankopan» (1856), «Matia Gubeé» (1860) и трагедию: «Стефан, последний король боснийский» (1857).

Автор сатирических стихов, поэзии о романтике, политике и патриотизме.

Примечания

Литература 
 Энциклопедический словарь Гранат

Ссылки 
 
 Lib.Ru/Классика: Богович Мирко

Хорватские поэты
Хорватские писатели
Политики Хорватии